bbj – codice ISO 639-3 della lingua ghomálá'